Gnabouyou est un patronyme qui peut désigner :
 Marie-Paule Gnabouyou, handballeuse internationale française ;
 Guy Gnabouyou, footballeur français.

Homonymie de patronyme